Борука́ев (, ) — кабардинская и осетинская фамилия. Известные носители:
 Борукаев, Александр Георгиевич (1850-1918) — генерал-лейтенант артиллерии Русской Императорской Армии.
 Борукаев, Батраз Магометович (1938-2017) — заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта международного класса (вольная борьба), мастер спорта (самбо, дзюдо, греко-римская борьба), судья всесоюзной категории.
 Борукаев, Казбек Каурбекович (1890-1931) — революционер, государственный деятель.
 Борукаев, Олег Борисович (род. 1965) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Борукаев, Рамазан Асланбекович (1899-1967) — советский геолог, академик АН КазССР.
 Борукаев, Чермен Бейбулатович (1938-1998) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Борукаев, Тута Магомедович (1888-1937) — учёный-языковед, поэт, писатель.